Příjmení Kimmel nosí více významných osobností:

 Amanda Kimmel (* 1984) – americká herečka a modelka
 Husband Kimmel (1882–1968) – americký námořní důstojník a admirál amerického vojenského námořnictva
 Jimmy Kimmel (* 1967) – americký televizní moderátor, producent, scenárista, komik a herec